Río Linares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Villahermosa, periodiskt vattendrag, 
 Río Linares (vattendrag i Spanien, Navarra), Provincia de Navarra, 
 Río Linares (vattendrag i Spanien, La Rioja), Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Spanienförgreningar